Густаво Куертен був чемпіоном попереднього року і цього разу захистив свій титул, у фіналі перемігши Алекса Корретху з рахунком 6–7(3–7), 7–5, 6–2, 6–0.

Вперше на турнірах Великого шолома Роджер Федерер досягнув стадії чвертьфіналів.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2001 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу